Коллегиум Кальксбурга (, также Коллегиум Непорочной Девы, ) — частная римско-католическая школа в Лизинге, 23-м районе Вены. Аттестат зрелости, выданный школой, признается наравне с государственным.

История 
На месте зданий школы располагался дворец Мон-Перу (), выстроенный в XVIII веке для одной из придворных Марии Терезии. После нескольких смен владельцев, в 1856 году дворец, при финансовом содействии Франца Иосифа I, приобрели иезуиты. Уже 3 октября 1856 года кардинал Йозеф Отмар фон Раушер освятил здание в честь непорочного зачатия Девы Марии в качестве школы. Первый набор состоял из 68 учеников.

В последующие годы до конца XIX века иезуиты расширяли и достраивали здание. В 1886 году начала издаваться школьная газета «Кальксбургская корреспонденция» (). В 1891 аттестат школы для трех младших классов был уравнен с государственным, в 1897 равный с государственным статус получил и аттестат зрелости.

После аншлюса в 1938 года Коллегиум Кальксбурга был распущен, и до 1945 в его зданиях располагалась школа полиции порядка. После окончания Второй мировой и до 1947 года здания были в распоряжении оккупационных войск. Осенью 1947 возобновились обычные школьные занятия, хотя в 1948—1951 некоторые части зданий снова использовались Красной армией. В 1954 году состоялся первый послевоенный выпуск.

В 1968 году Коллегиум Кальксбурга посетил генерал иезуитов Педро Аррупе. С 1972, после 75-летнего перерыва, возобновились строительные работы: появились новый гимнастический зал, библиотека, парковка и др.

В 2006 году отмечалось 150-летие Коллегиума. Кардинал Кристоф Шёнборн отслужил праздничную мессу; также состоялось организованное паломничество в Базилику Мариацелля — национальную святыню Австрии.

Коллекции 
Коллегиум Кальксбурга обладает немалым собранием картин, написанных между второй половиной XVIII и концом XIX веков. В основном это портреты, в том числе Франца фон Мака (одного из бывших владельцев дворца) и его жены, а также сцены из жизни иезуитских святых. Из других работ примечательны «Распятие» художника эпохи барокко , и «Кальксбургский крест», созданный в 1911 году резчиком по металлу . Помимо живописи, школа обладает обширными биологическими и этнографическими собраниями.

Некоторые известные ученики 
Многие, приведенные в таблице, учились в Коллегиуме Кальксбурга, но не закончили его.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Коллегиум Кальксбурга на официальном сайте Вены

Примечания 

Религия в Вене
Учебные заведения Вены
Учебные заведения, основанные в 1856 году
Частные школы
Иезуитские колледжи
Лизинг (Вена)